Parès est un patronyme porté notamment par :

 Michel Parès (1887-1966), homme politique français ;
 Théodore Parès (1796-?), homme politique français.